Ebenus — название некоторых таксонов, а именно:
  — род растений семейства Эбеновые, в настоящее время считается синонимом рода 
  — род растений семейства Бобовые